Tyler County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Tyler County (Texas)
 Tyler County (West Virginia)